José Antonio García Alonso (1963-), un exfutbolista gallec.
 José Antonio García Blázquez (1936-2019), un escriptor i traductor extremeny.
 José Antonio García Calvo (1975-), un exfutbolista madrileny.
 José Antonio García Andrade (1977-), un xfutbolista gallec.
 José Antonio García Rabasco (1986-), un futbolista valencià.